Les jeux sont faits, rien ne va plus – espressione francese (letteralmente "i giochi (ormai) sono fatti, nulla va più"), utilizzata dal croupier nel gioco della roulette per segnalare ai giocatori il momento dopo il quale, essendo già in movimento la pallina, non è più possibile posizionare le fiche sul tavolo da gioco. È entrato nel linguaggio comune per indicare che, ormai, quel che è stato fatto è stato fatto e la situazione è immodificabile. Come la pallina che gira determinerà la vincita, così saranno gli eventi successivi a determinare il futuro in gioco.

Cinema 
 Rien ne va plus – film del 1979 diretto da Jean-Michel Ribes
 Rien ne va plus – film del 1997 diretto da Claude Chabrol
 Rien ne va plus – film del 2003 diretto da Michel Sibra
 Rien ne va plus – cortometraggio del 2004 diretto da Katja Pratschke e Gusztáv Hàmos

Letteratura 
 Rien ne va plus – libro del 2019 di Antonio Manzini edito da Sellerio editore

Musica 
Rien ne va plus/La partecipazione – singolo di Enrico Ruggeri del 1986
Rien ne va plus – ottava traccia dell'album Vietato morire di Ermal Meta del 2017
Rien ne va plus-andante – quarta traccia dell'album Clic di Franco Battiato del 1974
Rien ne va plus – terza traccia dell'album Biancalancia dei RaestaVinvE del 2021.

Espressioni comuni della lingua francese